Becking ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Becking (* 1955), deutscher Musiker
 Gustav Becking (1894–1945), deutscher Musikwissenschaftler
 Horst Becking (* 1937), deutscher Maler
 Jan-Hendrik Becking (1924–2009), niederländischer Mikrobiologe, Pflanzenphysiologe und Ornithologe
 Johannes Hendrikus Becking (1890–1972), niederländischer Forstwissenschaftler, Botaniker und Hochschullehrer
 Lourens Gerhard Marinus Baas Becking (1895–1963), niederländischer Botaniker und Mikrobiologe
 Michael Hoffmann-Becking (* 1943), deutscher Rechtsanwalt, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer